Chemnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Iwanowitsch Chemnitzer (1745–1784), russischer Markscheider, Dichter und Übersetzer
 Johannes Chemnitzer (1929–2021), deutscher SED-Funktionär, MdV